Lawrence Hauben (1931-1985), scénariste américain
 René Hauben (1912-), peintre belge